Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie allemande de l'Empire allemand 
  d'infanterie allemande sous le Troisième Reich
  Landstorm Nederland de la Waffen SS

États-Unis 
  d'infanterie américaine (Red Bull)

France 
  d'infanterie française

Japon 
  d'infanterie (Japon)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)